Backhouse kan som auktorsförkortning betyda:

 James Backhouse
 James Backhouse, Jr.

Robotskapade auktorsförkortningar